Teodor Michał Obuchowicz (zm. ok. 1658) – podkomorzy mozyrski
 Teodor Hieronim Obuchowicz (1643–1707) – kasztelan nowogródzki